

Cinema 
La via del male (Street of Sin) – film del 1928 diretto da Ludwig Berger,  Lothar Mendes,  Mauritz Stiller e  Josef von Sternberg
La via del male (Dance, Fools, Dance) – film del 1931 diretto da Harry Beaumont
La via del male (King Creole) – film del 1958 diretto da Michael Curtiz

Letteratura 
La via del male – romanzo di Grazia Deledda (1896)
La via del male– romanzo di Robert Galbraith, pseudonimo di J. K. Rowling (2015)